По́гріб — льох.
 Винний погріб
 Артилерійський погріб
 Погріб — печера в Криму.
 Погрі́б, погре́б — застаріле слово, що означає «похорон»

Примітки